9-й сезон Мирового тура UCI — велошоссейного сезонного турнира 2019 года.

Обзор сезона 
Сезон стартует 15 января 1-м этапом Тура Даун Андер, а завершится 20 октября финишем Тура Гуанси. Он включает 17 многодневных и 21 однодневных гонок.

Состав команд остался прежним, изменения коснулись только названий у трёх из них:  →  (сменила ещё прописку с американской на польскую),  → ,  → .

Полностью исчезают индивидуальные и командные рейтинги Мирового тура UCI в пользу Мирового рейтинга UCI. Тем не менее на гонках Мирового тура по-прежнему присуждается большее количество очков в зачёт Мирового рейтинга. В связи с этим перед началом сезона в отдельную категорию в плане начисляемых очков были выделены пять Монументов, уступающие по этому показателю только гранд-турам. На одну категорию повысила свой класс Страде Бьянке, чей престиж растёт с каждым годом.

По сравнению с предыдущим годом календарь претерпел ряд изменений. Первоначально он состоял из 37 гонок и имел следующие отличия:
 Тур Абу Даби был заменён на только что образовавшийся Тур ОАЭ
 E3 Харелбеке сменил название на E3 БинкБанк Классик
 Тур Турции переместился с октября на апрель
 все гонки, начиная с марта и до старта Тур де Франс, включая Джиро д’Италия, в плане дат проведения были сдвинуты на неделю позже. Это уменьшило перерыв между первыми двумя гранд-турами с 6 до 5 недель.
В сентябре календарь пополнился ещё одной гонкой, которой стала однодневка Три дня Брюгге — Де-Панне, проходящая в конце марта, и стал состоять из 38 гонок.

Участники

Регламент

Категории гонок 
 Категория 1 : Тур де Франс
 Категория 2 : Джиро д'Италия и Вуэльта Испании
 Категория 3 : Милан — Сан-Ремо, Тур Фландрии, Париж — Рубе, Льеж — Бастонь — Льеж и Джиро ди Ломбардия 
 Категория 4 : Тур Даун Андер, Париж — Ницца, Тиррено — Адриатико, Гент — Вевельгем, Амстел Голд Рейс, Тур Романдии, Критериум Дофине, Тур Швейцарии, Гран-при Квебека и Гран-при Монреаля
 Категория 5 : Страде Бьянке, E3 Харелбеке , Вуэльта Каталонии, Тур Страны Басков, Флеш Валонь, Классика Сан-Себастьяна, Тур Польши, БинкБанк Тур, Классика Гамбурга и Бретань Классик
 Категория 6 : Кэдел Эванс Грейт Оушен Роуд, Омлоп Хет Ниувсблад, Тур ОАЭ, Три дня Брюгге — Де-Панне, Дварс дор Фландерен, Эшборн — Франкфурт, Тур Калифорнии, Лондон — Суррей Классик, Тур Турции и Тур Гуанси

Начисляемые очки 
Итоговые результаты гонки

Дополнительные показатели

Календарь

Итоговый рейтинг 

Итоговые рейтинги не определялись.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт UCI (шоссе)